Życie jest piękne (Život je krásný) – film Ladislava Broma z 1940 roku
 Życie jest piękne (La Vita è bella) – film Grigorija Czuchraja z 1979 roku
 Życie jest piękne (Живот је леп) – film Boro Draškovicia z 1985 roku
 Życie jest piękne (Lust och fägring stor) – film Bo Widerberga z 1995 roku
 Życie jest piękne (La vita è bella) – film Roberta Benigniego z 1997 roku
 Życie jest piękne – polski film 2015 roku
 Życie jest piękne – debiutancki album rapera Palucha